Novakovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Новаково) :
Novakovo, village bulgare de l'obchtina d'Asenovgrad, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Novakovo, village bulgare de l'obchtina d'Aksakovo, situé dans l'oblast de Varna.